Western People's Front – partito politico dello Sri Lanka
 Windows Presentation Foundation – libreria di classi del Framework .NET
 World Puzzle Federation